Finsterkarspitze steht für:

 Finsterkarspitze (Venedigergruppe), Berggipfel in der Venedigergruppe in Osttirol (Österreich).
 Nördliche Finsterkarspitze, , Berggipfel in der Silvretta
 Mittlere Finsterkarspitze, , Berggipfel in der Silvretta
 Südliche Finsterkarspitze, , Berggipfel in der Silvretta